La expresión Partido Civil se utiliza para nombrar una agrupación política.

Entre ellos se encuentran:

 Partido Civil de Costa Rica.
 Partido Civil de Perú.